Casa Azul
 Casa Azul (Portugal)
 Casa Azul (Sabará)
Ou ainda:
 Museu Frida Kahlo - conhecido também como "Casa Azul"